O Challenge monegásque football cup é um futebol torneio para as equipes de futebol amador de Mônaco, a partir de 1991.

Nos últimos anos, o torneio tem sido visto como um terceiro nível de concorrência no país, abaixo do Desafio Príncipe Rainier III e o Troféu Ville de Mônaco.

Registros 
Uma lista de clubes que fez para, pelo menos, 1 Desafio Monégasque final, o que reflete seu sucesso no final. (Até e incluindo a temporada de 2006).

Lista dos Vencedores 

Pontuações entre parênteses são penalty shoot-out resultados.

Veja também 
 Desafio Príncipe Rainier III
 Troféu Ville de Mônaco
 Futebol no Mónaco
 Lista de clubes de futebol em Mônaco

Referências 

Futebol de Mônaco